Потульни́цький — українське прізвище.

Персоналії 
 Олексій (Потульницький) (1897–1973) — український священослужитель.
 Потульницький Володимир Арнольдович — український історик, провідний науковий співробітник Інституту української археографії й джерелознавства ім. М. Грушевського.

Українські прізвища